Automobil (samovoz) je motorno vozilo s karoserijom raznih oblika postavljenom na dvjema osovinama s četirima kotačima, a većinom se koristi za prijevoz putnika. Osim sjedala za vozača može imati najviše osam sjedala.

Razgovorno se u hrvatskome jeziku automobil najčešće naziva auto, a vrlo rijetko se koristi (iako nije nepoznat oblik) i samovoz, što je doslovni prijevod tuđice "automobil".

Razvoj današnjih automobila je počeo 1886. godine u Njemačkoj. Prvi automobil je konstruirao i napravio Karl Benz, 3. srpnja 1886. u Mannheimu. Kratko nakon toga su i Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach u blizini Stuttgarta kao i Siegfried Marcus u Beču proizveli svoje verzije automobila.

Prvu proizvodnju automobila na tekućoj traci počeo je Henry Ford 1913.

Proizvodnja automobila po državama 

Izvor: OICA

Vidi još 
 Popis proizvođača automobila

Vanjske poveznice